Klef steht für
 Klef (Overath), ein Ortsteil von Overath in Nordrhein-Westfalen

KLEF ist die Abkürzung von
 Kleineinsatzfahrzeug, ein nicht genormtes Einsatzfahrzeug der Feuerwehr

Siehe auch:
 Kleff
 Clef
 Klev

Abkürzung